УПЦ — сокращение, может означать:
 .
 Украинский процессинговый центр.